Пожарский сельсовет (сельский совет)

Россия

Вологодская область 

 Пожарский сельсовет Бабаевского района

Нижегородская область 

 Пожарский сельсовет Сергачского района

Крым

Украина, Автономная Республика Крым 

 Пожарский сельский совет Симферопольского района, упразднён в 2014 году с с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Пожарское сельское поселение.